Roxas peut faire référence à :

Toponymie  
Aux Philippines : 
 Pres. Manuel A. Roxas, une localité du Zamboanga del Norte ;
 President Roxas, une localité de la province de Capiz ;
 President Roxas, une localité de la province de Cotabato ;
 Roxas City, une ville de la province de Capiz ;
 Roxas, une localité de la province d'Isabela ;
 Roxas, une localité du Mindoro oriental ;
 Roxas, une localité du Palawan.

Personnalités  
 Manuel Roxas, l'ancien Président des Philippines ;
 Mar Roxas, un homme politique philippin.

Fiction   
 Roxas, un personnage du jeu vidéo Kingdom Hearts.

Autre 
 Roxas Triangle Tower I, un gratte-ciel résidentiel situé dans l'agglomération de Manille, aux Philippines.